Мерку́лов () — російське прізвище, утворене від Меркул, народної форми канонічного імені Меркурій

Відомі носії

Жінки 
 Меркулова Наталія Валеріївна — головна медична сестра КП «Міська клінічна лікарня № 21 імені професора Є. Г. Попкової», заслужений працівник охорони здоров'я України.
 Меркулова Оксана Василівна — завідуюча відділу позашкільного закладу (Київ), заслужений працівник культури України.

Чоловіки 
 Меркулов Анатолій Всеволодович (( 1934) — український радянський партійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань.
 Мєркулов Андрій Юрійович (1979—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Меркулов Валентин Миколайович ( 1957) — український художник
 Меркулов Володимир Іванович (1922—2003) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Меркулов Всеволод Миколайович (1895—1953) — радянський державний і політичний діяч, нарком (міністр) державної безпеки СРСР (1941, 1943—1946).
 Меркулов Михайло Вікторович (1994) — російський футболіст.

 Дегтярюк-Меркулов Ігор Іванович (1951—2014) — радянський та російський гітарист українського походження.

Примітки